Hopfner, Höpfner  ou Hoepfner est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

Hopfner/Höpfner 
 (1881-1949), géodésiste et géophysicien autrichien
Matthias Höpfner (né en 1975), bobbeur allemand
Michael Hopfner (1947-2009), homme politique provincial canadien

Hoepfner
 (1872-1957), sculpteur américain
Richard Hoepfner (né en 1944), marin américain
Marianne Hoepfner (née en 1944), pilote de course française (rallyes et circuits)

Homonymie de patronyme